

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alain Damasio, (1969- ), écrivain français de science-fiction ;
 Antonio Damasio, (1944- ), professeur de neurologie, neurosciences et psychologie ;
 Eldis Fernando Damasio, (1981- ), footballeur brésilien.

Homonymie de patronyme